Agostino Chigi Albani della Rovere, V principe di Farnese – principe italiano
 Ludovico Chigi Albani della Rovere – religioso e militare italiano
 Mario Chigi Albani della Rovere, VII principe di Farnese – principe italiano
 Sigismondo Chigi Albani della Rovere, IV principe di Campagnano – economista, poeta e mecenate italiano
 Sigismondo Chigi Albani della Rovere, VI principe di Farnese – principe italiano
 Sigismondo Chigi Albani della Rovere, IX principe di Farnese – principe italiano